Asău ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
*Asău (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
Asău (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
Apa Asău, Dorf im Kreis Bacău